Edelstein est un nom de famille d’origine germanique qui signifie  ou bien dans son sens littéral .
Il est porté notamment par :

 Arnold Edelstein (1916-2008), dessinateur de presse, plus connu sous le nom de Ed Arno ;
 Erez Edelstein  (1961-), entraîneur israélien ;
 Frédéric Edelstein, directeur du cirque Pinder ;
 Gershon Edelstein (1923-), rabbin israélien ;
 Gilbert Edelstein, (1938-2022), propriétaire du cirque Pinder ;
 Lisa Edelstein (1966-), actrice de cinéma américain ;
 Simon Edelstein (1940-), réalisateur suisse ;
 Sophie Edelstein (1971-), directrice du cirque Pinder ;
 Yuli-Yoel Edelstein (1958-), homme politique israélien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif